El término Cefiso (en griego Κήφισσος Kifissós/Kephissós/Kêphissos o Κήφισος Kêphisos) puede referirse a:

 Río de Grecia:
 Cefiso (Beocia), un río que nace en la Fócida y fluye por el norte de Beocia hasta el lago Copaide.
 Cefiso (Atenas), un río del Ática que fluye por la llanura ateniense.
 Cefiso (Eleusis), un río del Ática que fluye por la llanura eleusina. Pausanias afirma (I.38.4) que fluye más violentamente que el anterior.
 Cefiso (Argólida), un río de la Argólida, tributario del Ínaco. Según Pausanias (II.15.2) los ríos Ínaco, Cefiso y Asterión decidieron si Argos debía pertenecer a Poseidón o a Hera. Decidieron que a ésta, por lo que Poseidón secó la tierra de forma que los ríos que fluían por ella llevaban poca agua salvo tras las lluvias y se secaban en verano.
 Cefiso (Salamina), un río de Salamina.
 Cefiso (Corinto), un antiguo río del que Pausanias dice (II.20.6) que fue destruido por Poseidón pero al que aún puede oírse fluir bajo la tierra en un santuario de Corinto.

 Mitología griega
 Cefiso, personificación del río Cefiso en Beocia.
 Cefiso, una de las tres musas del templo de Apolo: es la musa que personifica a la primera cuerda de la lira del dios o, la nota más baja según la escala musical tónica. Algunos la identifican también bajo el nombre de Nete. Junto con sus otras dos hermanas, Apolonis e Hípate, fungen como guardianas del templo.

 Batalla del río Cefiso, una batalla medieval en la que el ejército de los almogávares se enfrentó con las caballería franca del Ducado de Atenas.